Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Stagione

Rosa 
Rosa aggiornata al 7 luglio 2017.

Calciomercato

Sessione estiva

Risultati

Super League

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Svizzera

Europa League

Terzo turno di qualificazione

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 

2017-2018